Појам Шарнхорст може да се односи на:
 Герхард фон Шарнхорст, пруски генерал
 Немачки бојни брод Шарнхорст
 Шарнхорст (Округ Келе), је општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија
Оклопни крсташ Шарнхорст